Sirio bezeichnet:

 ein Passagierschiff, siehe Sirio (Schiff)
 ein Straßenbahnfahrzeug, siehe AnsaldoBreda Sirio
 ein Sportwagen, siehe Covini Engineering
 einen  italienischen Verein, Sirio Perugia
 ein Torpedoboot, siehe Spica-Klasse (1935)
 eine Rebsorte, siehe Moscato Giallo
 eine Rebsorte Sirio
 eine antike Siedlung in Gallien, möglicherweise das heutige Cérons in Frankreich

Sirio ist der Name von
Sirio Vernati, einem Schweizer Fußballspieler

SIRIO bezeichnet:
Satellite Italiano di Ricerca Industriale Orientata, einen Satelliten, siehe Sirio (Satellit)